Calciphilopteris är ett släkte av kantbräkenväxter. Calciphilopteris ingår i familjen Pteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Calciphilopteris